Middle Creek ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Middle Creek (Illinois)
 Middle Creek (Pennsylvania)
 Middle Creek (Tennessee)

Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 Middle Creek (Cocalico Creek), Pennsylvania
 Middle Creek (Lackawaxen River), Pennsylvania
 Middle Creek (Penns Creek), Pennsylvania

in Kanada:
 Middle Creek (Saskatchewan)

in Australien:
 Middle Creek (Alice River), zwei Nebenflüsse des Alice River (Barcoo River) in Queensland, Australien.
 Middle Creek (Copperfield River), Nebenfluss des Copperfield River in Queensland, Australien.
 Middle Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River in Queensland, Australien.
 Middle Creek (Dugald River), Nebenfluss des Dugald River in Queensland, Australien.
 Middle Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland, Australien
 Middle Creek (Mayne River), Nebenfluss des Mayne River in Queensland, Australien.
 Middle Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River im Northern Territory, Australien.
 Middle Creek (Western River), Nebenfluss des Western River in Queensland, Australien.

Siehe auch:
 Middle Creek Township